Coral Gables – sobborgo dello Stato della Florida, negli Stati Uniti d'America
 Coral Gables Biltmore Hotel – lussuoso hotel americano aperto a Coral Gables, in Florida
 Green Gables – fattoria di Cavendish, Isola del Principe Edoardo. Punto di riferimento letterario canadese

Pagine correlate 
Anne of Green Gables
The House of the Seven Gables